ТТЗ — многозначная аббревиатура:
 ТТЗ — тематические тестовые задания
 ТТЗ — тактико-техническое задание
 ТТЗ — Ташкентский тракторный завод
 ТТЗ — Тольяттинский трансформаторный завод
 ТТЗ — товарно-транспортные затраты
 ТТЗ — типовые тестовые задания
 ТТЗ — технологии точного земледелия

См. также 
  — аббревиатура латиницей